Christ Episcopal Church and Rectory ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Christ Episcopal Church and Rectory (Sheridan, Montana), NRHP-ID: 86003672
 Christ Episcopal Church and Rectory (Douglas, Wyoming), NRHP-ID: 80004046